Buchberg heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeinden:
 Buchberg SH, Gemeinde im Kanton Schaffhausen

Ortsteile in Deutschland:
 Buchberg bei Steinbühl, Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Buchberg bei Wettzell, Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Buchberg (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Buchberg (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Buchberg (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Buchberg (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Buchberg (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Buchberg (Geretsried), Ortsteil der Stadt Geretsried, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Buchberg (Herrngiersdorf), Ortsteil der Gemeinde Herrngiersdorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Buchberg (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Buchberg (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Buchberg (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Buchberg (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Buchberg (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Buchberg (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Buchberg (Schleching), Ortsteil der Gemeinde Schleching, Landkreis Traunstein, Bayern
 Buchberg (Sengenthal), Ortsteil der Gemeinde Sengenthal, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Buchberg (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Buchberg (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Buchberg (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Buchberg (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Buchberg (Mecklenburg), ehemalige Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Gemeindeteile in Österreich:
 Buchberg (Gemeinde Kukmirn), Ortsteil der Gemeinde Kukmirn, Bezirk Güssing, Burgenland
 Buchberg am Kamp, Katastralgemeinde von Gars am Kamp, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Buchberg (Gemeinde Eschenau), Ortsteil von Eschenau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Buchberg (Gemeinde Puchenstuben), Ortschaft von Puchenstuben, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Buchberg (Gemeinde Reinsberg), Katastralgemeinde von Reinsberg, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Buchberg (Gemeinde Warth), Ortsteil der Marktgemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Buchberg (Gemeinde Aurach), Ortsteil von Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Buchberg (Gemeinde Höhnhart), Ortschaft von Höhnhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Buchberg (Gemeinde Leonding), Ortschaft von Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Buchberg (Gemeinde Seewalchen), Ortschaft von Seewalchen am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Buchberg (Gemeinde Bischofshofen), Katastralgemeinde und Ortschaft von Bischofshofen, Bezirk St. Johann im Pongau
 Buchberg (Gemeinde Goldegg), Katastralgemeinde von Goldegg im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau
 Buchberg (Gemeinde Mattsee), Ort bei Mattsee, Bezirk Salzburg-Land
 Buchberg (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ort in Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Buchberg (Gemeinde Feldbach), Ortsteil von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Buchberg (Gemeinde Fürstenfeld), Ortsteil von Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Buchberg (Gemeinde Hartberg Umgebung), Ort bei Hartberg Umgebung, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Buchberg bei Ilz, Katastralgemeinde von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Buchberg (Gemeinde Klöch), Ortsteil von Klöch, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Buchberg (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Buchberg (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Buchberg bei Herberstein, Katastralgemeinde und Ortschaft von Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Buchberg (Gemeinde Thörl), Ortsteil von Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Buchberg (Gemeinde Unterlamm), Ortsteil von Unterlamm, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Buchberg (Gemeinde Brixen), Ort bei Brixen im Thale, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Buchberg am Kaiser, Katastralgemeinde Buchberg, Ortsteil von Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol

historisch:
 Sintar, Dorf der Gemeinde Bogda, Kreis Timiş, Rumänien
 Ansiedlung im Isergebirge, aufgegangen im Ort Jizerka, Tschechien
 Bukovec (Mikulovice u Jeseníku), Ortslage von Mikulovice u Jeseníku, Bezirk Jeseník, Region Olmütz, Tschechien
 Buchberg (Berent), Gutsbezirk im Kreis Berent in Westpreußen

Bauten:
 Burgstall Buchberg, bei Lasberg im oberösterreichischen Mühlviertel
 Ringwall Buchberg, bei Parsberg, Landkreis Neumarkt, Oberpfalz

Berge und Erhebungen (mit Großer Buchberg, Kleiner Buchberg):
 Buchberg (Landl) (1563 m), bei Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Hochbuchberg (Oberösterreichische Voralpen) (1273 m), bei Ternberg und Steinbach, Oberösterreich (Grünburger Hütte)
 Buchberg (Dientner Berge) (1234 m), in den Salzburger Schieferalpen bei Goldegg im Pongau, Land Salzburg; siehe Skigebiet Goldegger Buchberg
 Buchberg (Fritztaler Berge), auch Hörndl (1154 m), in den Salzburger Schieferalpen bei Bischofshofen, Pongau, Land Salzburg
 Buchberg (1132 m, Großer Buchberg 1104 m), bei Molln in den Oberösterreichischen Voralpen
 Bukovec (Isergebirge) (1004,9 m), Isergebirge bei Jizerka, Liberecký kraj, Tschechien
 Buchberg (Blumberg) (Großer 879,9 m, Kleiner 814,7 m), im Südschwarzwald bei Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Buchberg (Kocheler Berge) (857 m), in den Kocheler Bergen bei Buchberg (Wackersberg), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Buchberg (Lasberg) (813 m), im Mühlviertel bei Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Buchberg (Attergau) (808 m), zwischen Alkersdorf (St. Georgen im Attergau) und Attersee, Oberösterreich
 Buchberg (Mattsee) (801 m), nahe Mattsee, Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Buchberg (Oberpfälzer Wald, Bärnau) (799 m), im Oberpfälzer Wald bei Bärnau, Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz, Bayern
 Buchberg (Oberpfälzer Wald, Plößberg) (700 m), im Oberpfälzer Wald bei Plößberg, Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz, Bayern
 Buková hora (683,3 m), im Böhmischen Mittelgebirge bei Příbram (Verneřice), Ústecký kraj, Tschechien
 Buchberg (Fichtelgebirge) (673,9 m), im Fichtelgebirge bei Reicholdsgrün (Kirchenlamitz), Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Buchberg (Naabgebirge) (667 m), im Naabgebirge bei Sitzambuch (Schnaittenbach), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Buchberg (Kiefersfelden) (ca. 660 m), bei Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern – mit Buchbergkreuz (621,6 m)
 Buchberg (Zittauer Gebirge) (651,6 m), im Zittauer Gebirge bei (Jonsdorf), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Buchberg (Oberpfälzer Wald, Schönsee) (638 m), im Oberpfälzer Wald bei Schönsee, Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz, Bayern
 Buchberg (Tuggen) (631 m), bei Nuolen (Wangen SZ), Kanton Schwyz
 Buchberg (Eschenau) (621 m), zwischen Eschenau und Traisen, Bezirk St. Pölten Land, Niederösterreich
 Buchberg (Waldviertel) (611 m), Berg bei Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Buchberg (Seubersdorf) (607,3 m), in der Fränkischen Alb bei Seubersdorf in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Buchberg (Oberpfalz) (591 m), nahe Stauf (Neumarkt in der Oberpfalz) und bei Buchberg (Sengenthal), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Buchberg (Bonstetten) (577 m), Berg bei Bonstetten (Schwaben), Landkreis Augsburg, Bayern
 Buchberg (Fränkische Alb, Kirchensittenbach) (574 m), bei Steinensittenbach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Buchberg (Willmering), Bergmassiv (Kleiner, Großer, Schloßberg) unmittelbar östlich von Willmering, Landkreis Cham, Bayern
 Buchberg (Lange Berge) (527,2 m), in den Langen Bergen bei Rottenbach (Lautertal), Landkreis Coburg, Bayern
 Buchberg (Steinheim) (493,2 m), bei Steinheim (Neu-Ulm), Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Buchberg (Alland) (478 m), im Wienerwald bei Alland, Bezirk Baden, Niederösterreich – mit Tropfsteinhöhle
 Buchberg (Wienerwald) (469 m), bei Burgstall (Maria-Anzbach), Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich – mit Buchbergwarte
 Buchberg (Purkersdorf) (465 m), im Wienerwald bei Purkersdorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Buchberg (Coburg) (421 m), nordöstlich von Creidlitz, Landkreis Coburg, Bayern
 Buchberg (Mailberg) (417 m), nahe Mailberg, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Buchberg (Orlamünde) (408 m), in der Saale-Elster-Sandsteinplatte bei Orlamünde, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen – mit Bielerturm
 Buchberg (Tullnerbach) (405 m), im Wienerwald in Wilhelmshöhe (Tullnerbach), Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Sonneberg (401 m), bei Sonneberg (Neusalza-Spremberg), Landkreis Görlitz, Sachsen (anderer Name)
 Buchberg (Wittgendorf) (401,1 m), Östliche Oberlausitz nördlich von Wittgendorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Buchberg (Klosterneuburg) (362 m), Stadtberg von Klosterneuburg, Niederösterreich
 Buchberg (Münster) (359,2 m), bei Münster (Steinach), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Buchberg (Langenselbold)  (Großer 200 m, Kleiner 162 m), im Spessart bei Langenselbold, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

sowie:
 Naturpark Buchberg, am Flachgauer Buchberg im Land Salzburg, Österreich
 Goldegger Buchberg, Skigebiet am Pongauer Buchberg im Land Salzburg, Österreich

Buchberg ist der Familienname folgender Personen:
 Franz von Mückusch und Buchberg (1749–1837), österreichischer Naturwissenschaftler und Botaniker
 Viktor von Mikusch-Buchberg (1842–1911), preußischer General der Infanterie

Siehe auch:
 Buchberger
 Buchenberg
 Puchberg
 Hochbuchberg
 Oberbuchberg